Комиссарчик — фамилия.

 Комиссар, комиссарчик (польск. komisarz) — управляющий имением.
 Комиссарчик, Моисей Абрамович — советский военный деятель, инженер-полковник.
 Комиссарчик, Ян Юдович — доктор биологических наук (1975), сотрудник Институт цитологии РАН, автор статей в БЭС 3 изд.